Алекса́ндр Ко́зырев:
 Козырев, Александр Васильевич (1896—1957) — советский учёный, профессор педагогики.
 Козырев, Александр Иванович (род. 1949) — экономист, депутат Государственной думы первого созыва.
 Козырев, Александр Михайлович (1906—1979) — советский пловец, ЗМС СССР.
 Козырев, Александр Сергеевич (род. 1986) — российский кёрлингист, чемпион России.